Haddenham kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Haddenham, Buckinghamshire, ort i England, 
 Haddenham, Cambridgeshire, ort i England,